Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2014 vond plaats van 21 tot en met 27 april 2014 in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 37e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Twintig speelsters uit de top 30 hadden zich voor het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Agnieszka Radwańska, bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij onschadelijk gemaakt door de latere winnares.

De als zesde geplaatste titelverdedigster, Maria Sjarapova, uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als negende geplaatste Servische Ana Ivanović in drie sets. Sjarapova wist voor derde achter­een­volgende keer het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven. Het was haar dertigste WTA-titel, de eerste sinds precies een jaar. Zij won op dit toernooi US$ 120.000 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 Targa 4S.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 30

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Mona Barthel en Sabine Lisicki was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Barthel speelde samen met Eva Birnerová – zij sneuvelden in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Cara Black en Sania Mirza in twee sets. Het was hun achttiende gezamenlijke titel. Beiden hadden daarnaast nog drie dubbel­spel­titels met andere partners.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2014
Stuttgart